Трансформа́тор (від  — «перетворення», «зміна») може означати:

 Електричний трансформатор — індуктивний пристрій для перетворення параметра (амплітуд і фаз) електричного струму і напруги:
 Автотрансформатор — електричний трансформатор, дві або більше обмоток якого мають спільну частину.
 Вимірювальний трансформатор — електричний трансформатор, призначений для пересилання інформаційного сигналу вимірювальним приладам, лічильникам, пристроям захисту і (або) керування.
 Трансформатор напруги — вимірювальний трансформатор, в якому за нормальних умов роботи вторинна напруга практично пропорційна первинній напрузі і зсув фаз між ними близький до нуля.
 Трансформатор струму — вимірювальний трансформатор, в якому за нормальних умов роботи вторинний струм практично пропорційний первинному і зсув фаз між ними близький до нуля.
  — електричний трансформатор, у якому мінімум дві обмотки включені у коливні контури з близькими або однаковими резонансними частотами.
 Трансформатор Тесли — резонансний трансформатор, винайдений Ніколою Теслою.
 Силовий трансформатор — електричний трансформатор, призначений для перетворення параметрів електричної енергій в електричних мережах і уставах, що застосовуються для приймання та використання електричної енергії.
 Узгоджувальний трансформатор — електричний трансформатор, призначений для вмикання між двома колами з різними імпедансами з метою оптимізації потужності сигналу, що пересилається.
 Спеціальні види електричних трансформаторів:
 Зварювальний трансформатор — електричний трансформатор, який перетворює змінний струм промислової напруги (220 В, 380 В) в змінний струм низької напруги тієї ж частоти і служить для живлення зварювальної дуги.
 Трансформатор рядкової розгортки — спеціальний тип електричного трансформатора, розроблений для генерації високої напруги пилкоподібних сигналів з відносно високою частотою.

 Гідродинамічний трансформатор — гідродинамічна передача, що змінює під час передачі потужності величину, а іноді і знак крутного моменту та частоту обертання вихідної ланки.

Примітки